V liga (grupa mazowiecka II) – jedna z dwóch na terenie województwa mazowieckiego grupa V ligi. Powstała ona w wyniku reformy rozgrywek w woj. mazowieckim w 2022 roku, w ramach której z 2 grup IV ligi powstała jedna i powstały 2 grupy V ligi. Mistrz oraz wicemistrz uzyskuje awans do IV ligi, gr. mazowieckiej, natomiast najsłabsze zespoły relegowane są do odpowiedniej terytorialnie klasy okręgowej.

Zobacz też 

 grupa I

Przypisy 

Szósty poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
Sport w województwie mazowieckim